Dit is de wereldranglijst van november 2002 zoals die werd opgesteld en vrijgegeven door de FIFA op 20 november 2002.

Mannen 11